Criminal Bundle es un juego multijugador desarrollado por el estudio español Eloquence Entertainment. Se trata de un juego de disparos en primera persona con estética low poly. El jugador saldrá al azar en uno de los dos bandos, ya sean policías o ladrones en cada partida, sin posibilidad de cambiarse de bando. El título salió a la venta en acceso anticipado el 25 de enero de 2018, para Microsoft Windows a través de Steam.

Jugabilidad
Los ladrones deben entrar en el banco y abrir la caja fuerte. Después, tendrán que huir con el dinero y evitar que la policía los detenga. Los policías, agentes del FBI y SWAT, deben evitar que los ladrones abran la caja fuerte. Si los ladrones lo consiguen, tendrán que acabar con todos los criminales antes de que lleguen al área de extracción. En cuanto a las armas disponibles, todos los jugadores podrán escoger entre un rifle, escopeta y rifle de francotirador. Además, disponen de una pistola como arma secundaria y un cuchillo para el golpe cuerpo a cuerpo.

Acceso Anticipado
El título se ha lanzado en acceso anticipado, por lo que es probable que el jugador encuentre bugs y otro tipo de fallos. Además, en principio el contenido de juego se limitará a un modo de juego y un mapa. Pero se espera que con el paso del tiempo añadan contenido como nuevos escenarios y modos de juego diferentes.

Referencias

Enlaces externos
 Steam Oficial
 

Videojuegos desarrollados en España
Videojuegos para Windows
Videojuegos multijugador
Videojuegos de 2018
Videojuegos de disparos en primera persona
Videojuegos con acceso anticipado